Щирба Мар'яна Юріївна (нар. 13 квітня 1989)— українська юристка, адвокатка, науковиця, викладачка, доктор юридичних наук.
 Щирба Микола (1902—1984) — політичний діяч КПЗУ родом з Холмщини, репресований польською владою.
 Щирба Оксана Анатоліївна (нар. 31 липня 1989) — українська письменниця, теле- й радіоведуча, журналістка.
 Щирба Тарас Михайлович (1985—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.